est une expression anglaise signifiant « fin heureuse ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 Happy End, groupe japonais des années 1970 :
 , premier album (1970) ;
 , troisième album (1973).

Théâtre 
 Happy End est une comédie musicale de Kurt Weill, Elisabeth Hauptmann et Bertolt Brecht (1929)

Cinéma 
 , film d'Oldřich Lipský sorti en 1966 ;
  est un film de Jeong Ji-woo sorti en 1999 ;
 , film de  sorti en 1999 ;
 , film d'Amos Kollek sorti en 2003 ;
 , film de , sorti en 2005 ;
 , titre anglais des Derniers Jours du monde, film d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu, sorti en 2009 ;
 , film de Björn Runge sorti en 2011 ;
 , film de Petra Clever sorti en 2014 ;
 , film de Michael Haneke, sorti en 2017.